Pile – tessuto sintetico

Geografia 
 Pile – frazione dell'Aquila
 Pile – frazione di Mignanego, in provincia di Genova

Persone 
 Pile – cantante giapponese 
 Francis Pile – baronetto e politico inglese
 Frederick Alfred Pile – generale e baronetto britannico
 William A. Pile – politico e ministro statunitense

Pagine correlate 
 Pila
 Pyle